

Patronyme 

 Barbara Ann Brennan, médium américaine
 Caitlin Brennan, romancière
 Colleen Brennan (1949), actrice porno américaine
 Chris Brennan, boxeur américain
 Christopher Brennan, poète australien du 
  
 Demi-Lee Brennan, phénomène médical australienne
 Eileen Brennan (1938), actrice américaine
 Enya Brennan (1961), chanteuse irlandaise
  Francis Brennan (1894-1968), prélat catholique américain
 Frank Brennan (1873-1950), avocat et homme politique australien
 James Herbert Brennan (1940), romancier et auteur de livre-jeux
 Jill Brennan, actrice américaine
 Joey Brennan, batteur américain de groupe de rock
 Joseph E. Brennan, homme politique américain
 Joshua Brennan (2001-), joueur franco-irlandais de rugby à XV
 John O. Brennan (1955), homme politique américain, ex-directeur du National Counterterrorism Center, conseiller anti-terroriste du président Obama
 
 Kathleen Brennan, autrice-compositrice, productrice et script américaine
 Mac Brennan (1990), coureur cycliste américain
 Mike Brennan, joueur de hurling irlandais des années 1970
 Moya Brennan (1952), chanteuse folk irlandaise
 Orla Brennan, joueuse de rugby irlandaise
 Paul Brennan, batteur irlandais de groupe de rock
 Robbie Brennan, batteur américain de groupe de rock
 Rosie Brennan (1988-), fondeuse américaine
 Scott Brennan, champion d'aviron australien
 Sean Brennan, auteur-compositeur instrumentiste américain
 Shane Brennan, scénariste américain
 Shay Brennan (1937-2000), footballeur irlandais
 Terrence Brennan, joueur et entraîneur de football américain des années 1940 et 1950
 Thomas-Francis Brennan,  de Dallas (1891-1892)
 T.J. Brennan (1989-), joueur de hockey sur glace américain
 Tom Brennan (1866-1944), journaliste australien, avocat et homme politique
 Trevor Brennan (1973), joueur de rugby irlandais
 Walter Brennan (1894-1974), acteur américain
 Wendy Brennan, romancière britannique, plus connue sous le nom d'Emma Darcy
 William J. Brennan, juge américain, membre de la Cour suprême

comme prénom 
 
 Brennan Chaulk, guitariste américain du groupe Haste the Day
 Brennan Elliott, acteur américain
 Brennan Olson, fondateur de la marque Rollerblade
 Matthew Brennan Cassel (1982), joueur de football américain
 Mike Brennan Stuart (1980), hockeyeur américain

Personnages de fiction 
 Al Brennan est un personnage de fiction, interprété par Bruce Kirby dans la série télévisée Turnabout.
 Andy Brennan est un personnage de fiction, interprété par Harry Goaz dans la série télévisée Mystères à Twin Peaks (1990-1991).
 Brennan Huff est un personnage de fiction, interprété par Will Ferrell dans le film Frangins malgré eux (2008).
 Eddie Brennan est un personnage de fiction, interprété par Clark Brandon dans la série télévisée Drôle de vie (1981-1984).
 , personnage de fiction, interprété par Jim Norton dans la série télévisée Father Ted (1995-1998).
 Marie Brennan est un personnage de fiction, interprété par Juliette Gréco dans le film Le Grand Risque (1960).
 Marshal Matt Brennan est un personnage de fiction, interprété par Douglas Fowley dans le film The Badge of Marshal Brennan (1957).
 Marty Brennan est un personnage de fiction, interprété par Claude Akins dans le film L'Enfer du Pacifique (1956).
 Sadie McKee Brennan est un personnage de fiction, interprété par Joan Crawford dans le film Vivre et aimer (1934).
 Sam Brennan est un personnage de fiction, interprété par David Wayne dans le film Le Grand Risque (1960).
 Cap. Scott Brennan est un personnage de fiction de la série de bande dessinée française Carmen Mc Callum.
 Stanley Brennan est un personnage de fiction, interprété par Jason Donovan dans le film The Last Bullet (1995). 
 Dr Temperance Brennan, personnage de fiction, interprété par Emily Deschanel dans la série télévisée Bones
 Vic Brennan est un personnage de fiction, interprété par Stephen Boyd dans le film Le Grand Risque (1960).

Divers 
 Brennan and Geraghtys Store est un site préhistorique du Queensland
 Brennan Beer Gorman est une agence d'architecture américaine

Patronyme irlandais